John Best est le nom de :
 John Best, né en 1971, joueur de basket-ball américain ;
 John Best, né en 1940, footballeur anglo-américain ;
 John Best, arbitre américain de soccer ;
 John Best, joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John Best, (1821-1865), homme politique britannique ;
 John Best, (1861-1923), homme politique canadien.